Ana Perović –ex cestista serba
 Darko Perović – fumettista e illustratore serbo
 Igor Perović – ex cestista e allenatore di pallacanestro serbo
 Kosta Perović – ex cestista serbo
 Marko Perović (1972) – allenatore di calcio ed ex calciatore serbo
 Marko Perović (1984) – allenatore di calcio ed ex calciatore serbo
 Mihailo Perović – calciatore montenegrino
 Slavko Perović – calciatore serbo